

Patronyme 

 Bernard Vitet (1934-2013), compositeur français, trompettiste, multi-instrumentiste ;
 Eugène Aubry-Vitet (1845-1930), historien et homme politique français ;
 Louis Vitet (1736-1809), médecin et homme politique français, maire de Lyon ;
 Ludovic Vitet (1802-1873), homme politique et écrivain français.

Voir aussi 

 Morne de Vitet, point culminant de l'île de Saint-Barthélemy.